«Худшая неделя моей жизни» () — американский комедийный телесериал канала CBS, транслировавшийся с 22 сентября 2008 года по 6 июня 2009 года. В России сериал был показан с 15 августа по 9 сентября 2011 года с понедельника по четверг в полночь на телеканале «MTV Россия».

Сюжет 
Сэм знакомится с будущими тестем и тёщей, попадая при этом во всевозможные неловкие ситуации. Рассказ о самой напряженной неделе в жизни каждого человека, которому предстоит свадьба. Для Сэма, который собирается жениться на Мел, эти дни стали настоящим кошмаром. Все, что может случиться плохого перед бракосочетанием, — с ним происходит. Попытки Сэма хоть что-то исправить приводят к ещё более жуткому хаосу.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 

Телесериалы-ситкомы США
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы Universal Studios
Телесериалы США, запущенные в 2008 году
Телесериалы США, завершённые в 2009 году